Barroeta ist der Familienname folgender Personen:

 Pedro Antonio Barroeta y Ángel (1701–1775), Erzbischof von Lima und Granada